Байки́т — село в Эвенкийском районе Красноярского края. Образует сельское поселение село Байкит как единственный населённый пункт в его составе.
До 2004 года являлся административным центром Байкитского района.

География 
Селение расположено на правом берегу реки Подкаменная Тунгуска, в 350 км к юго-западу от административного центра района — посёлка Туры.

История 
Байкит был основан как село в 1927 году по распоряжению Комитета содействия народам Севера одновременно с Байкитским туземным райисполкомом. В последний вошли пять родовых советов, которые объединили 39 тунгусских хозяйств, насчитывавших 1 851 человека и 15,8 тыс. голов домашних оленей. Первым председателем райисполкома был Николай Ленгамо.

Первая школа была открыта в Байките Аркадием Анисимовым, студентом-этнографом из Ленинградского университета. Он был командирован вузом для прохождения двухгодичной практики и изучения языка и культуры эвенков, однако в Красноярске ему поручили также создать на Подкаменной Тунгуске первую национальную школу. В октябре 1929 г. он организовал в тайге кочевую школу, где обучал грамоте эвенков, в основном взрослых. В конце того же года в Байките достроили здание, в которое и переехала новая школа. Официальный приказ об её открытии вышел 29 декабря 1929 г. Это была первая стационарная школа-интернат на территории района.

В 1930 г. Байкитский район с 13 населенными пунктами выделился из подчинения Туруханского райисполкома и вошел в состав Эвенкийского национального округа. В это время начали открываться кооперативные ларьки для снабжения жителей продовольственными и продуктовыми товарами. Одной из основных отраслей колхозного производства являлось оленеводство, составляющее 11,7 % от общего дохода колхозов. В 1930 г. при Байкитской центральной кооперации был организован оленеводческий совхоз под названием «Оленепитомник». В совхозе было 513 голов оленей, к 1944 г. их число достигло 7 100.

В 1930-х гг. в Байкитском районе появился лечебно-обследовательский отряд в составе врача и двух медсестер, а в его столице построили стационар на четыре койки. В 1940 г. открылись больница на 15 коек, амбулатория, три врачебных участка и 12 фельдшерско-акушерских пунктов.

В 1938 г. в Байкит прилетел первый самолёт — «кукурузник» По-2. Он садился на воду на лыжах, подходил к берегу, выпускал колеса и выкатывался на Байкитскую косу — устье речки Байкитик. Уже к началу Великой Отечественной войны в Байките был построен маленький береговой авиапорт.

В годы Великой Отечественной войны из Байкита на фронт ушли 498 человек, большинство из которых не вернулось. В память о погибших земляках в селе установлен мемориал.

В настоящее время жители села Байкит работают в учреждениях бюджетной сферы, в сфере услуг, занимаются охотой и рыбалкой, ведут подсобные хозяйства. В селе работают муниципальные предприятия «Коммунальник», Дирекция эксплуатации зданий, молодёжный культурный центр «Новое поколение» и Байкитская централизованная библиотечная система.

В Байките расположена районная больница. В селе также действуют центр занятости, два детских сада, центр детского творчества, стадион (в зимнее время года — каток), МБОУ Байкитская средняя школа и Байкитский филиал КГБПОУ Эвенкийский многопрофильный техникум, который готовит монтеров ЛЭП, поваров и помощников бурильщиков.

В Байките действует аэропорт, несколько раз в неделю принимающий самолёты из Красноярска.

Авиакатастрофа 26 марта 1979 года 

26 марта 1979 года Ан-26, летя в темноте на высоте 160 метров относительно уровня аэродрома Байкит в 1700 метрах от торца ВПП, оказался в 20—25 метрах над поверхностью сопки (высота 410 метров над уровнем моря) и врезался в растущие на ней деревья. Потеряв от таких столкновений скорость, авиалайнер упал на землю и, промчавшись по ней, остановился в 310 метрах от точки первого столкновения с деревьями, при этом отделился центроплан, а фюзеляж разорвало на три части.

Рельеф 
Село Байкит (что в переводе с эвенкийского значит «богатое место») расположено в пределах Средне-Сибирского плоскогорья на правом (северном) берегу реки Подкаменная Тунгуска. Прилегающий район представляет собой плато с высотами 500—600 метров над уровнем моря. Наиболее высокие отметки на территории плато имеют Соболиный хребет — 709 метров, и отдельные горы: Онот — 787 метров, Изекон — 712 метра, Агот — 711 метров, Дускан Едо — 642 метра.

Климат 
Климат в районе села резко континентальный.

 Среднегодовая температура воздуха — −6,3 °C
 Относительная влажность воздуха — 73,2 %
 Средняя скорость ветра — 3,2 м/с

Население 

Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление 
 Байкитский сельский Совет депутатов VI созыва
Дата избрания: 17.04.2022. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 10.
 Председатель сельского Совета депутатов Шмыгов Артур Владимирович

 Глава села
 Скребцова Инна Олеговна. Дата избрания: 11.04.2019. Срок полномочий: 5 лет.

 Руководители села
 Тодосько Людмила Павловна, глава администрации с 2001 по 2005 год.
 Брюханов Николай Николаевич, председатель сельского Совета с 2002 по 2018 год и глава села с 2005 по 2019 год.
 Чичерин Евгений Михайлович, глава администрации с 2005 по 2008 год.
 Буниц Наталья Владимировна, глава администрации с 2008 по 2015 год.
 Симбирцев Александр Викторович, глава администрации с 2015 по 2018 год.
 Лобанова Ирина Геннадьевна, председатель сельского Совета с 2019 по 2022 год.

Экономика 
Наиболее крупным промышленным предприятием в районе села является Райпромкомбинат с подразделениями: кирпичный сарай, столярный, пошивочный, сапожный, кузнечные цеха, электростанция, баня. Ведущее место в производстве товаров занимают: кирпичный сарай, мебельное производство, пошивочный цех. Удельный вес товарной продукции этих цехов составляет 48 %.

В 1930 году в Байките был создан оленеводческий совхоз под названием «Оленепитомник». Целью организации питомника было улучшение породы местного оленя и снабжение населения сильными и выносливыми оленями. В год организации в совхозе было 513 голов оленей, через два года поголовье увеличилось втрое и насчитывало 1529 голов, к 1944 году в совхозе было 7100 голов. Соответственно росту поголовья оленей, исполком райсовета увеличивал площади пастбищ, отведенных оленеводческому совхозу. В 1955 году она составила 1253 тыс.га. На протяжении многих лет оленеводческий совхоз является нерентабельным. За период с 1942 по 1950 год он внес в республиканский бюджет только 262 тыс.руб.

С 1955 года в районе работает авиация.

Аэропорт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Населённые пункты Эвенкийского района
Муниципальные образования Эвенкийского района
Сельские поселения Красноярского края